AT-9 steht für:
 AT-9 Spiral-2, die Nato-Bezeichnung der sowjetischen Panzerabwehrlenkwaffe 9K120 Ataka
 Wien, Bundeshauptstadt und Bundesland in Österreich nach ISO 3166-2 

AT9